Nicolás Rodríguez, conjunto del nombre propio puede referirse a:

Personas 
Artistas
 Nicolás Rodríguez (1898-1966), actor mexicano;
 Nicolás Rodríguez Juárez (1667-1734), pintor mexicano.

Deportistas
 Nicolás Rodríguez Petrini (1998-), futbolista uruguayo;
 Nicolás Rodríguez García-Paz, regatista español.

Clérigos
 Nicolás Rodríguez Laso, inquisidor salmantino de los S.XVIII-XIX.

Militares
 Nicolás Rodríguez Carrasco (1890-1940), militar mexicano;
 Nicolás Rodríguez Bautista (1950-),  guerrillero colombiano - alias "Gabino".

Políticos
 Nicolás Rodríguez Peña (1775-1853), político argentino.